Thomas Gwyn Elger – astronomo britannico
Elger – cratere lunare